Dobrotvorni institut Hrvatske (skraćeno DIH) je neprofitna, nevladina, humanitarna organizacija osnovana 2008. godine s ciljem doprinosa razvoju civilnog društva.
Skrbi o kvaliteti životnog standarda pretežno djece i omladine, no u mnogim slučajevima jednokratno pomaže i ostale dobne skupine. Financira se u cijelosti dobrovoljnim prilozima fondacija, tvrtki i građana.

Do sada je potpomognuto više od 500 korisnika, koji spadaju unutar socijalno osjetljivih skupina djelomično ili potpuno. Prioritet organizacije je poticaj samoinicijative sudjelovanja stanovništva, kako kroz materijalnu pomoć tako i kroz pružanje podrške ohrabrenja što je moguće većem broju ugroženih obitelji. Kroz ovakav čin aktivnog humanitarnog djelovanja, DIH vjeruje u jačanje društvrnog utjecaja svakog pojedinca kao značajnog faktora za prosperitet i stabilitet civilnog društva.

Vanjske poveznice 
 Dobrotvorni institut Hrvatske

Hrvatske udruge